Este artículo se refiere al universo fantástico de la trilogía Memorias de Idhún, de Laura Gallego García.

Lunn es un prefijo idhunaico que se refiere a la magia. Forma parte de las siguientes palabras, todas ellas referentes a conceptos de Idhún:
El Monte Lunn donde adquirió la magia el primer unicornio.
La región de Kazlunn, cuyo nombre significa la cuna de la magia.
Lunnaris, nombre del último unicornio, cuyo nombre significa el que otorga la magia.